Ernst Klenk ist der Name folgender Personen:

* Ernst Klenk (Biochemiker) (1896–1971), deutscher Biochemiker
 Ernst Klenk (Weinbautechniker) (1905–1996), deutscher Weinbautechniker